Садовый (Крымский район) — населённый пункт в Крымском районе Краснодарского края:

 Садовый — хутор, Кеслеровское сельское поселение.
  Садовый —  хутор, Киевское сельское поселение.